Les Contes de la Chouette constituent une série de contes écrite par Éric-Emmanuel Schmitt avec des dessins de Barbara Brun, publiés par Hachette. Le personnage principal est Minerva l’oiseau philosophe qui, dans chaque histoire, aide les héros à réfléchir et à trouver par eux-mêmes leur chemin. Elle distribue des miettes de sagesse.

Le premier tome « Le chaton qui avait peur de tout » est paru le . Il nous présente Fortunio, un chaton malchanceux qui a peur de tout. La chouette Minerva l’aidera à surmonter sa peur à travers des questions qui aident à réfléchir et prendre confiance en soi.

Le deuxième tome «  L’île de la liberté » est paru le . Il aborde la liberté et la vie en commun à travers les personnages de Lily et Danilo.

Références 

Œuvre d'Éric-Emmanuel Schmitt